Руслан Дамирович Валиуллин (; ; род. 9 сентября 1994, п. , Жылыойский район, Атырауская область, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начал в 2011 году в составе клуба «Акжайык», в его составе в 2012—2013 и 2016—2017 годах играл в высшем дивизионе, в остальных сезонах — в первой лиге.

Летом 2017 года подписал контракт с клубом «Актобе». За полтора сезона в Чемпионате Казахстана провёл 46 матчей в которых забил 3 мяча.

В начале 2019 года перешёл в костанайский «Тобол».

Карьера в сборной 
17 марта 2021 года впервые получил вызов в сборную Казахстана главным тренером Талгатом Байсуфиновым для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборных Франции и Украины. 28 марта 2021 года дебютировал за сборную Казахстана в домашнем матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборной Франции (0:2), выйдя в стартовом составе, но был заменён на 83-й минуте на Максима Самородова. 1 сентября 2021 года отметился дублем в ворота сборной Украины (2:2).

Достижения 
 «Тобол» Костанай
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2020

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Тобол» Костанай